

События 
 18 января — Карл Стенборг, Элизабет Олин и  исполнили главные роли в опере Ф. Уттини «Фетида и Пелей», первой опере на шведском языке и первой постановке Королевской шведской оперы.
 Февраль — Йозеф Игнац Лейтгеб совершил концертное турне по Италии с Леопольдом и Вольфгангом Амадеем Моцартом.
 Март — Вольфганг Амадей Моцарт получил должность музыканта при дворе правителя Зальцбурга, князя-архиепископа Иеронимуса фон Коллоредо. Это не помешало Моцарту и его отцу Леопольду в июле — сентябре того же года посетить в Вену в поисках работы.
  освободил должность композитора .
 Чарлз Бёрни опубликовал по итогам своей поездки по европейским странам книгу «Современное состояние музыки в Германии, Нидерландах и Соединённых провинциях» ().

Классическая музыка 
 Иоганн Георг Альбрехтсбергер — Concerto for Harp in C major.
  — оратория «Блудный сын» ().
 Вольфганг Амадей Моцарт — Symphony No. 25 in G minor
 Джованни Баттиста Саммартини — Six String Quintets.
 Карл Диттерс фон Диттерсдорф — оратория «Избавительница еврейского народа в Персии, или Эсфирь» ().

Опера 

 Максим Березовский — «Демофонт».
 Паскуале Анфосси
 «Преследуемая незнакомка» ()
 «Антигона» ()
 «Демофонт» ().
 Доменико Чимароза — «Мнимая парижанка» ().
 Йозеф Гайдн
 «Разочарованная неверность» ()
 «Филемон и Бавкида» ()
 Андреа Луккези — L’inganno scoperto ovvero il conte Caramella.
 Антон Швейцер — «Альцеста» (Alceste).

 Пьер-Александр Монсиньи — «Прекрасная Арсена» ().
 Йозеф Мысливечек
 «Деметрио» (Demetrio, 1-я версия)
 «Ромул и Эрсилия» (Romolo ed Ersilia)
 «Антигона» (Antigona).
 Андре Гретри
 «Великолепный» ()
 «Цефал и Прокрис, или Супружеская любовь»
 «»
 Франсуа Жозеф Госсек — Sabinus.
 Иоганн Андре — «Гончар» ().

Родились 
 4 января — Иоганн Петер Хойшкель, немецкий гобоист, органист и композитор (умер в 1853).
 7 марта — Томмазо Маркези, итальянский органист, дирижёр и композитор, младший брат известного певца-кастрата Луиджи Маркези (умер в 1852).
 26 мая — Ганс Георг Негели, швейцарский композитор, музыкальный педагог и издатель (умер в 1836).
 6 июля — , чешский гитарист и композитор (умер в 1830).
 24 сентября — , немецкий композитор, капельмейстер Гевандхауз-оркестра (умер в 1827).
 23 октября — Пьетро Дженерали, итальянский композитор (умер в 1832).
 9 декабря — Марианна Эренстрём, шведская фрейлина, писательница, певица, художница, пианистка, автор мемуаров, член Академии свободных искусств и почётный член  (умерла в 1867).
 24 декабря — Йозеф Вёльфль, австрийский пианист и композитор (умер в 1812).
 точная дата неизвестна
 , ирландский музыкант и собиратель народных песен (умер в 1843).
 Инга Оберг, шведская актриса и оперная певица (умерла в 1837).

Умерли 
 11 апреля — , итальянский дирижёр и композитор (род. около 1700).
 12 апреля — , английская оперная певица-контральто и актриса (род. около 1730).
 24 мая — , чешский композитор, органист и скрипач, предположительно, ученик Богуслава Матея Черногорского (род. в 1699).
 12 июля — Иоганн Иоахим Кванц, немецкий флейтист, композитор и музыкальный теоретик (род. в 1697).
 25 августа — Франц Николаус Новотный (), австрийский органист и композитор чешского происхождения, служивший при дворе Эстерхази (род. в 1743).
 точная дата неизвестна
 Жоан Баптиста Пла (), испанский гобоист и композитор (род. около 1720).
 , британская танцовщица и актриса, «Первая балерина Англии» (род. около 1690).

См. также

Примечания